Хуэй (Huì) — китайская фамилия (клан). Вьетнамское произношение — Хуэ (Huệ) или Туэ (Tuệ). Не следует путать с кантонской фамилией Хёй 許, которую также могут записывать латиницей как Hui.

慧 — умный. В именах буддийских монахов — премудрость, праджня.

回 — мусульманская фамилия.

Известные Хуэй 惠 

 Хуэй Кэ (487—593) (慧可; пинин: Huìkě) — монашеское имя (иероним) второго после Бодхидхармы патриарха китайского чань-буддизма.
 Хуэй Лянъюй (кит. 回良玉) (род. 1947) — член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР.
 Хуэй-нэн (惠能, пиньинь Huìnéng, 638—713) — патриарх китайского чань-буддизма, одна из важнейших фигур в традиции. Хуэй-нэн был шестым патриархом чань, последним официальным патриархом.
 Хуэй-цзун (кит. 宋徽宗, 7 июня 1082 — 4 июня 1135) — восьмой император династии Сун, художник, каллиграф, музыкант, мастер чайной церемонии.
 Хуэй Жоци (род. 1991) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Хуэй Ши (кит. 惠施, пиньинь Huì Shī, около IV в. до н. э.), или Хуэй Цзы (кит. 惠子, пиньинь Huìzi; «мастер Хуэй») — китайский философ эпохи Борющихся царств.
 Хуэй Шэнь — китайский буддийский монах V века.

Вьетнамцы
Туэ Чунг Тхыонг Ши (вьетн. Tuệ Trung Thượng Sĩ, кит. 慧中上士, пиньинь Huìzhòng Shàngshì, буквально «Возвышенный муж Туэ Чунг»; 1230—1291) — один из наиболее значимых деятелей буддизма в средневековом Вьетнаме. Крупный наставник и поэт.

См. также 
 Фань Хуэй — игрок в го, двукратный чемпион Европы.
 Сто фамилий